

Вальтерсвіль — громада в кантоні Берн
 Вальтерсвіль — громада в кантоні Золотурн